Грихново — название нескольких населённых пунктов:
 Грихново — деревня в Онежском районе Архангельской области.
 Грихново — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Грихново — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Грихново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Грихново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Грихново — деревня в Опочецком районе Псковской области.